Main Press Center ou Centro de Imprensa Principal é o local destinado nos grandes eventos ao trabalho de jornalistas e veículos de comunicação na confecção de matérias, divulgação de informações, concentração de notícias e material de documentação e realização de programas de debates e entrevistas coletivas.

Imprensa